SSD steht für:
 SSD (Band), eine US-amerikanische Hardcore-Band
 Schuldscheindarlehen
 Schulsanitätsdienst, institutionelle Erste-Hilfe-Versorgung durch Schüler
 Schwartz Sequential Dropping, ein Wahlsystem, siehe Schulze-Methode#Heuristiken und Eigenschaften
 Solid-State-Drive, ein elektronisches Speichermedium
 Südsudan, als internationales Kfz-Kennzeichen
 Staatssicherheitsdienst, westdeutsche Bezeichnung für das Ministerium für Staatssicherheit der DDR
 Systematik der Stadtbibliothek Duisburg, eine Klassifikation für öffentliche Bibliotheken
 Schlittenhundesport Deutschland, deutscher Dachverband für den Schlittenhundesport mit reinrassigen Schlittenhunden
 Speed Step Down, im Mobilfunk eine stufenweise Reduzierung der nutzbaren Bandbreite der Internetverbindung nach Erreichen eines im Tarif vereinbarten Datenvolumens

Abkürzung